Maria Nikołajewna (ur. 18 sierpnia 1819 w Sankt Petersburgu; zm. 9 lutego 1876 tamże), wielka księżna Rosji, księżna Leuchtenbergu, prezydent Cesarskiej Akademii Sztuki w Sankt Petersburgu.

Maria była najstarszą córką cara Mikołaja I i carycy Aleksandry Fiodorownej, księżniczki pruskiej urodzonej jako Charlotta Pruska.

2 lipca 1839 roku wyszła za mąż za Maksymiliana, księcia Leuchtenbergu. Małżonek Marii był najstarszym synem Eugeniusza de Beauharnais i wnukiem cesarzowej Józefiny. Ślub odbył się w Pałacu Zimowym.

Maksymilian i Maria doczekali się siedmiorga dzieci:
 Aleksandra (1840–1843);
 Maria (1841–1914) – wyszła za mąż za Ludwika Wilhelma Augusta Badeńskiego;
 Mikolaus (1843–1891), 4. książę Leuchtenbergu;
 Eugenia (1845–1925);
 Eugen (1847–1901), 5. książę Leuchtenbergu; 
 Sergiusz (1849–1877);
 Jerzy (1852–1912), 6. książę Leuchtenbergu.

Maksymilian zmarł w roku 1852. Cztery lata po śmierci pierwszego męża Maria wyszła za mąż ponownie 16 listopada 1856 roku. Jej drugim mężem został hrabia Grigori Aleksandrowicz Stroganoff (1823–1878). Para miała dwójkę dzieci:
 Grigori Grigorievich, hrabia Stroganow (ur. 1857–1859); 
 Elena Grigorievna, hrabianka Stroganowa (1861–1908).

Romanowowie
Wielkie księżne Rosji
Romanowa, Maria Nikołajewna
Urodzeni w 1819
Zmarli w 1876
Ludzie urodzeni w Petersburgu